McDougall ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander McDougall (1731–1786), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Barbara McDougall (* 1937), kanadische Politikerin
 Bill McDougall (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler 
 Callum McDougall, Filmproduzent
 Charles McDougall (* 1962/63?), britischer Regisseur
 Donald McDougall, US-amerikanischer Radsportler
 Duncan McDougall (* 1959), britischer Ruderer
 Grant McDougall (1910–1958), US-amerikanischer Hammerwerfer

 Jimmy McDougall (1904–1984), schottischer Fußballspieler
 Joyce McDougall (1920–2011), neuseeländische Psychoanalytikerin
 Malcom McDougall († 2014), US-amerikanischer Werbefachmann und Redenschreiber
 Margaret McDougall (* 1949), schottische Politikerin
 Walter A. McDougall (* 1946), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Macdougall
 MacDougall
 McDougal